Allopiophila är ett släkte av tvåvingar. Allopiophila ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ostflugor
Allopiophila